Двадцатая перепись населения на территории США проводилась в 1980 году. В переписи приняли участие 226 545 805 человек, что примерно на 11,4% больше предыдущей переписи. Тогда по результатам переписи в стране проживало 203 184 772 человека.

Задаваемые вопросы 
Перепись населения в 1980 году требовала ответа на следующие вопросы:
 Адрес проживания
 Имя
 Степень родства между жителями домохозяйства 
 Пол
 Раса
 Возраст
 Семейное положение
 Является ли происхождение латиноамериканским

Впервые опрос не просил выделить «главу домохозяйства». Примерно 16% домохозяйств заполняли длинную форму опроса, включавшую в себя более 100 вопросов.

Результаты переписи по штатам

Примечания

Ссылки 

События 1980 года
США
1980
1980 год в США